Stolpersteine wurden in Sachsen-Anhalt bislang in 48 von 218 Gemeinden verlegt. Die erste Verlegung fand am 6. Mai 2004 in Halle (Saale) statt, die jüngste am 26. August 2020 in Lutherstadt Eisleben.

Weblinks

Einzelnachweise 

 
!Stolpersteine